Termin  ima više značenja.

 L-ribuloza-5-fosfatna 3-epimeraza, enzim
 Mezen aerodrom, ICAO kod